Міста Анголи — список найбільших населених пунктів держави Ангола. У табличній формі наведено список десяти найбільших міст й нижче перші 30 міст Анголи за кількістю населення. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Анголі є 179 міст та містечок з чисельністю населення понад 3 000 осіб.

Найбільші міста

Географічне розташування найбільших міст

Список міст Анголи

Примітки

Посилання 

Ангола
 
Списки:Ангола